Darmestádio ou Darmstádio () é uma região administrativa (Regierungsbezirke) da Alemanha, sua capital é a cidade de Darmestádio.

Subdivisões administrativas 

A região de Darmestádio está dividida em 10 distritos (kreise) e 4 cidades independentes (Kreisfreie Städte), que não pertencem a nenhum distrito.

 kreise (distritos):
 Bergstraße
 Darmestádio-Dieburgo
 Groß-Gerau
 Hochtaunuskreis
 Main-Kinzig
 Main-Taunus
 Odenwaldkreis
 Offenbach
 Rheingau-Taunus
 Wetteraukreis

 Kreisfreie Städte (cidades independentes):
 Darmestádio
 Francoforte
 Offenbach
 Wiesbaden

Regiões da Alemanha